Alive hace referencia a varios artículos:

Música

Agrupaciones musicales 
 Alive (dúo) (2005-presente), dúo musical español;

Álbumes 
 Alive! (álbum de Kiss) (1975), álbum de Kiss;
 Alive 1997 (2001), primer álbum en vivo del dúo de música electrónica Daft Punk.
 Alive 2007 (2007), segundo álbum en vivo del dúo Daft Punk.
 Alive (álbum de Jessie J) (2013), segundo álbum de estudio de Jessie J.

Canciones 
 "Alive (canción de Bee Gees)" (1972);
 "Alive" (1994), canción de Oasis;
 "Alive (canción de Pearl Jam)" (1991);
 "Alive" (1997), canción de Daft Punk de su álbum Homework;
 "Alive (canción de P.O.D.)" (2001);
 "Alive (canción de The Black Eyed Peas)" (2009);
 "Alive (canción de Goldfrapp)" (2010);
 "Alive (canción de Krewella)" (2013);
 "Alive (canción de Empire of the Sun)" (2013);
 "Alive (canción de One Direction)" (2013);
 "Alive (canción de Sia)" (2015);

Películas
 "¡Viven! (película)" (1993)
 "#Alive" (2020)